Stegolaria är ett släkte av nässeldjur. Stegolaria ingår i familjen Tiarannidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Stegolaria